Als Weltmeisterschaft 2016 oder WM 2016 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 2016 stattfanden:

 Bandy-Weltmeisterschaft 2016 in  Uljanowsk und Dimitrowgrad (Russland)
 Biathlon-Weltmeisterschaften 2016 in Oslo (Norwegen)
 Billard
 Karambolage
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2016 in Viersen (Deutschland)
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2016 in Bordeaux (Frankreich)
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2016 in Guri (Südkorea)
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2016 in Hurghada (Ägypten)
 English Billiards
 English-Billiards-Weltmeisterschaften 2016
 English-Billiards-Weltmeisterschaft der Frauen 2016
 Poolbillard
 WEPF 8-Ball-Weltmeisterschaft 2016 in Blackpool (England)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2016 in Doha (Katar)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2016 in Emeishan (China)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Junioren 2016 in Shanghai (China)
 WPA Artistic-Pool-Weltmeisterschaft 2016 in Oklahoma City (Vereinigte Staaten)
 Russisches Billard
 Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2016 in Kasan (Russland)
 Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2016 in Bischkek (Kirgisistan)
 Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2016 in Almaty (Kasachstan)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 2016 in Sheffield (England)
 Snookerweltmeisterschaft der Frauen 2016 in Leeds (England)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft 2016 in Doha (Katar)
 Amateurweltmeisterschaft der Frauen 2016 in Doha (Katar)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft der Senioren 2016 in Doha (Katar)
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2016 in Mol (Belgien)
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft der Damen 2016 in Mol (Belgien)
 IBSF U18-Snookerweltmeisterschaft 2016 in Mol (Belgien)
 IBSF U18-Snookerweltmeisterschaft der Damen 2016 in Mol (Belgien)
 IBSF World Snooker Team Cup der Herren 2016 in Sharm-el-Sheikh (Ägypten)
 IBSF World Snooker Team Cup der Damen 2016 in Sharm-el-Sheikh (Ägypten)
 6-Red World Championship 2016 in Bangkok (Thailand)
 Bob-Weltmeisterschaft 2016 in Innsbruck-Igls (Österreich)
 ICC World Twenty20 2016 in Indien
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2016
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2016 in Basel (Schweiz)
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2016 in Moskau und Sankt Petersburg (Russland)
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2016
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2016
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2016
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen 2016
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2016 in Boston (USA)
 Fechtweltmeisterschaften 2016 in  Rio de Janeiro (Brasilien)
 Formel-1-Weltmeisterschaft 2016
 Fußballweltmeisterschaften
 U-17-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2016 in Jordanien
 U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2016 in Papua-Neuguinea
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2016 in Japan
 Halbmarathon-Weltmeisterschaften 2016 in Cardiff (Wales)
 Inline-Alpin-Weltmeisterschaften 2016 in Unterensingen (Deutschland) und Villablino (Spanien)
 Karate-Weltmeisterschaft 2016
 Langstrecken-Weltmeisterschaft 2016 (Automobil)
 Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 2016 in Portland (USA)
 Motorrad-Weltmeisterschaft 2016
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2016 in Schweden
 Rallye-Weltmeisterschaft 2016
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 2016 am Königssee (Deutschland)
 Ringer-Weltmeisterschaften 2016 in Budapest (Ungarn)
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft 2016 in den USA
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 2016
 Skiflug-Weltmeisterschaft 2016 am Kulm (Österreich)
 Superbike-Weltmeisterschaft 2016
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2016 in London (Vereinigtes Königreich)
 UCI-Paracycling-Bahnweltmeisterschaften 2016
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2016 in Doha (Katar)
 Unihockey-Weltmeisterschaft 2016

Weltmeisterschaften nach Jahr
!